Pleurothyrium kan syfta på:

 Pleurothyrium (svampar) – ett släkte av svampar
 Pleurothyrium (växter) – ett släkte av lagerväxter